Берсо — садово-паркова споруда.
  ( 1950) — американський адвокат, дослідник раннього християнства